PFH  steht für:
 PFH – Private Hochschule Göttingen, eine private und staatlich anerkannte Fachhochschule mit Standorten in Göttingen und Stade
 Pestalozzi-Fröbel-Haus, ein Träger von Kindertagesstätten und anderen sozialpädagogischen Einrichtungen
 probability of dangerous failure per hour, eine Größe für die Fehlerwahrscheinlichkeit aus der IEC 61508

PFH